Birk kan henvise til flere artikler:

 Birk – et træ.
 Birk (materiale) - træsorten som materiale
 Birk (Gram Sogn) – en bebyggelse i Gram Sogn, Haderslev Kommune
 Birk (Herning) – en bydel i Herning og et ejerlav i Gjellerup Sogn, Herning Kommune
 Birk (navn) – et drengenavn.
 Birk (retskreds) – en gammel betegnelse for en retskreds.